Elias Constantino Pereira Filho, mais conhecido como Elias (Campos dos Goytacazes, 13 de fevereiro de 1987), é um futebolista brasileiro que atua como atacante. Atualmente joga pelo América-RN.

Títulos 
 Madureira
  Copa Rio: 2011

CRB
  Campeonato Alagoano: 2017

Prêmios individuais

Ligações externas 
 
 
 Perfil de Elias  em Soccerway

Naturais de Campos dos Goytacazes
Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Futebolistas do Resende Futebol Clube
Futebolistas do Duque de Caxias Futebol Clube
Futebolistas do Madureira Esporte Clube
Futebolistas do Esporte Clube Bahia
Futebolistas do Botafogo de Futebol e Regatas
Futebolistas do Jiangsu Sainty
Futebolistas do Nova Iguaçu Futebol Clube
Futebolistas do Figueirense Futebol Clube
Futebolistas do Sampaio Corrêa Futebol Clube
Futebolistas do Clube de Regatas Brasil
Futebolistas do Esporte Clube São Bento
Futebolistas do Esporte Clube Juventude
Futebolistas do Villa Nova Atlético Clube
Futebolistas do América Futebol Clube (Belo Horizonte)
Futebolistas do Esporte Clube Jacuipense
Futebolistas brasileiros expatriados
Brasileiros expatriados na China